Малая Екатериновка — название населённых пунктов в России.

 Малая Екатериновка — деревня в Путятинском районе Рязанской области.
 Малая Екатериновка — деревня в Екатериновском районе Саратовской области.
 Малая Екатериновка — село в Калининском районе Саратовской области.

См. также 
 Малоекатериновка